Releasemanagement, het (bewaken van het proces van) bouwen en testen van nieuwe softwareversies
 Versiebeheersysteem, software die ondersteunt bij het bewaken van een dergelijk proces en bij het gezamenlijk ontwikkelen van software